

Patronyme 

Abdoul Karim Dioubaté (1952 - ), enseignant et homme politique guinéen ;
Ismaël Dioubaté (? -), homme politique guinéen ;
Keffing Dioubaté (1975-), footballeur guinéen ;
Sama Dioubaté (1966-2005), chanteuse guinéenne.